Leona – żeński odpowiednik imienia Leon
Miejscowości w USA:
 Leona – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Leona – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Leon